Los Juegos Olímpicos de 1956 pueden referirse a los:

Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1956, VII Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, XVI Juegos Olímpicos de Verano.